Die Spielzeit 1960 war die 29. reguläre Spielzeit der höchsten Spielklasse im Schweizer Feldhandball und gleichzeitig die neunte Saison der Nationalliga A.

Modus 
In dieser Saison spielen 8 Mannschaften im Modus „Jeder gegen Jeden“ mit je einem Heim- und Auswärtsspiel um die Schweizer Meisterschaft. Bei Punktgleichheit entscheidet die bessere Tordifferenz. Der Tabellenerste am letzten Spieltag ist Schweizer Meister 1960. Die Mannschaft auf dem letzten Platz stieg in die Nationalliga B 1961 ab.

Meisterschaftsrunde

Rangliste

Torschützenliste 
Bei gleicher Anzahl von Treffern sind die Spieler alphabetisch geordnet.

5. Schweizermeistertitel für den BTV Aarau

Einzelnachweise 

60
Handballveranstaltung 1960